Шум может означать:
 Акустический шум — нежелательный звук
  — нежелательное электромагнитное воздействие на электронное оборудование или передаваемый сигнал
 Цифровой шум изображения — дефект изображения, вносимый фотосенсорами и электроникой устройств
  — дефект видеоизображения в виде отклонения цвета и яркости отдельных пикселей
 Шум — серая пена на поверхности при варке супа или бульона
Топонимика
 Шум — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области
 Шум — село в Кировском районе Ленинградской области
 Шум — город в Мавритании
 Шум (ШУМ, שום) — аббревиатура из названий трёх прирейнских городов — центров иудаизма в средние века: Шпайер, Вормс и Майнц — по начальным буквам «шин», «вав» и «мем»
 Река:
 Шум — река в Свердловской области
 Шум — река в Республике Саха (Якутия)
 Ручей:
 Шум — ручей в Республике Саха (Якутия)
 Шум — ручей в Чукотском автономном округе
 Шум — протока в Краснодарском крае
 Шум — водопад в Карачаево-Черкесской Республике
 Озеро:
 Шум — озеро в городе Кургане Курганской области
 Шум — озеро в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
 Болото:
 Шум — болото в Вологодской области
 Шум — болото в Тюменской области
Фамилии
 Шум — дворянский род
 Шум, Идан (род. 1976) — израильский футболист, защитник
 Шум, Ицхак (род. 1948) — израильский футболист и тренер
Титул
 Шум (в пер. — Названный, Назначенный) — феодальный титул в императорской Эфиопии
Другое
 Шум — песня группы Go A

См. также 
 
 
 Шумовка (значения)